Radeon // — торговая марка графических процессоров, производимых подразделением Radeon Technologies (бывшая ATI Technologies) компании Advanced Micro Devices (AMD). Торговая марка была создана в 2000 году компанией ATI Technologies (в 2006 году поглощённой компанией AMD). Графические решения этой серии пришли на смену серии Rage. Под этой маркой существует четыре большие группы устройств, которые могут быть классифицированы в первую очередь по поддерживаемой версии DirectX. Можно продолжить деление на меньшие классификационные единицы, например, по версии HyperZ, количеству пиксельных конвейеров, а также частоте работы процессора и памяти.

Марки 
AMD никогда не работала и не работает сейчас непосредственно с потребительским рынком. Наоборот, графические процессоры Radeon продают независимым сборщикам, которые затем производят готовые к использованию видеокарты, основанные на процессорах Radeon, различным OEM или непосредственно в розничную сеть. Основные потребители продуктов Radeon: Sapphire Technology, ASRock, PowerColor, XFX, HIS (поставщики, которые выпускают только видеокарты на графических чипах производства AMD), Asus, Gigabyte, MSI.

Поколения

Именование и позиционирование 

В настоящее время в маркировку Radeon заложены сведения о поколении, рыночном сегменте и относительной производительности. Первая цифра обозначения (например, 5ххх) указывает на поколение видеокарты и является отсылкой к используемому в ней графическому процессору. Второе число обозначает рыночный сегмент, на который нацелена данная видеокарта. Например, видеокарта с обозначением х9хх причисляется в высшему сегменту, тогда как обозначение х5хх свидетельствует о бюджетном классе данной видеокарты. Третья цифра обозначения показывает относительное быстродействие в рамках своего сегмента, то есть хх7х — более мощная видеокарта, чем хх5х. При этом как правило считается, что видеокарты более высокого рыночного сегмента в целом производительнее (х85х мощнее, чем х77х). Первоначально для определения быстродействия использовались суффиксы наименований видеокарт. В нижеприведенных таблицах содержатся все подробности классификации видеокарт, а также история её изменения.

Следует особо отметить, что, начиная с видеокарт класса DirectX 9, система обозначений Radeon изменилась. Первоначально применялась следующая система.

Смена принципов маркировки произошла в 2001 году. Тогда было предложено обозначать 7ххх видеокарты с поддержкой DirectX 7, 8ххх — с поддержкой DirectX 8 и т. д. Однако уже в 2002 году вышли видеокарты Radeon 9000/9200, которые обладали полной аппаратной поддержкой лишь DirectX 8. ATI их рекламировала как «совместимые с DirectX 9.0», тогда как видеокарта Radeon 9700, действительно аппаратно поддерживающая DirectX 9, рекламировалась как «соответствующая DirectX 9.0».

С выходом Radeon HD 3000 компания отказалась от использования в обозначения продуктов суффиксы PRO, XT, GT и XTX, а классификация продуктов стала вестись по последним двум цифрам обозначения (см. выше). Подобное изменение произошло и в именовании встраиваемых графических процессоров. Ниже представлена схема построения обозначений видеокарт после всех этих изменений.

После выхода AMD Fusion, реализации принципа «система на кристалле» от AMD, принцип обозначения видеокарт снова был откорректирован. Следующая таблица показывает сложившуюся в последнее время систему.

  Последние две цифры определяют конкретную модель подобно суффиксам видеокарт ATI, то есть цифры 70 по смыслу соответствуют обозначению XT, а цифры 50 — обозначению Pro.

Драйверы

Microsoft Windows 

AMD Radeon Software Crimson (изначально ATI Catalyst) представляет собой пакет драйверов видеокарт семейства Radeon для ОС Microsoft Windows.

Также существуют неофициальные любительские пакеты, например, драйверы Omega и драйверы DNA. Эти пакеты обычно содержат подборку драйверов различных версий и специальные ключи реестра Windows, что нацелено на увеличение производительности и качества изображения. Естественно, официальная поддержка таких пакетов не осуществляется и корректная работа не гарантируется. Также встречаются драйверы, содержащие изменённые системные файлы, и предназначенные для возможности использования видеокарты продвинутыми пользователи за пределами официальных спецификаций.

Macintosh 
Раньше ATI занималась поддержкой Кекстов для своих видеокарт и чипсетов материнских плат, выпускаемых для компьютеров Apple. Однако после покупки ATI компанией AMD, последняя прекратила поддержку драйверов не только для классических версий Mac OS, но и для OS X. Тем не менее утилиты для управления и настройки видеокарт для OS X доступны через сайт поддержки клиентов Apple, однако кексты для предыдущих версий Mac OS можно найти исключительно на архивных сайтах, сохраняющих старые версии драйверов. Для управления и настройки возможностей видеокарт использовался интерфейс ATI Displays, который работал не только с розничными видеокартами, но и с их OEM версиями.

GNU/Linux 
Существуют два пакета драйверов, доступных для ОС GNU/Linux: драйверы с открытым кодом «Radeon», создаваемые пользовательским сообществом при поддержке AMD и на основании опубликованных AMD спецификаций, а также проприетарные драйверы, выпускаемые самой AMD. В настоящее время открытые драйверы уступают проприетарным по возможностям и скорости, но эта разница быстро сокращается и уже в конце 2014 года стала несущественной. При этом, благодаря открытой модели разработки драйверов Radeon, они имеют лучшую интеграцию с ядром Linux (это связано с тем, что в их разработку вовлечены и разработчики ядра Linux) и для них доступна поддержка пользователей со стороны авторов дистрибутивов Linux.

Изначально ATI не выпускала собственные драйверы для Linux. Вместо этого предоставлялись полные спецификации для разработчиков инфраструктуры прямого рендеринга (Direct Rendering Infrastructure) в рамках различных соглашений о неразглашении. Однако в 2004 году ATI разместила объявление о найме персонала для создания группы поддержки драйверов fglrx (FireGL and Radeon X) для Linux (XFree86 и X.Org Server). Вышедший проприетарный драйвер не был простым портом драйверов Catalyst для Windows. Вместо этого драйверы для Linux были основаны на коде драйверов для FireGL (драйверы для FireGL и ранее работали с Radeon, хотя официально такой возможности не предоставлялось), то есть видеокарты, предназначенной для профессионалов, а не для игр. Таким образом драйверы для Linux основаны в целом на том же коде, что и ATI Catalyst для Windows, начиная с версий 4.х, выпущенных в 2004 году. Проприетарные драйверы для Linux не поддерживают видеокарты, созданные на основе чипсета R200 (Radeon 8500-9200, 9250). Для избежания возможных проблем рекомендуется устанавливать драйверы только из официального репозитория их изготовителя.

Частота обновления драйверов изначально было недостаточной, однако значительно увеличилась к конце 2004 года, когда новые версии стали выходить каждые два месяца, что вдвое реже, чем обновления ATI Catalyst. Начиная с конца 2005 года драйверы выпускаются раз в месяц, синхронно с драйверами для Windows.

В 2008 году AMD изменило нумерацию драйверов. Теперь драйверы получают номера по шаблону <год>.<месяц>, хотя сами файлы по-прежнему имеют внутреннюю нумерацию по старой схеме. Начиная с версии 8.43 драйверы для Linux и Windows основываются в целом на одном и том же коде. В 2009 из драйверов были исключена поддержка чипсета R500 и более старых. Последняя версия с их поддержкой — 9.3.

FreeBSD 
В системах, работающих на FreeBSD возможно использование тех же открытых драйверов, что и для Linux. При этом обеспечивается поддержка 2D и 3D ускорения для чипсетов до R300 включительно. Однако поддержка R300 во многом носит экспериментальный характер ввиду того, что для полной её реализации требуется провести обратную разработку проприетарных драйверов AMD. Однако с опубликованием официальных спецификаций (произошло после покупки ATI) в драйвер была включена поддержка 2D режимов вплоть до чипсета R700 посредством свободных и открытых драйверов (FOSS). Также была добавлена поддержка базовых функций (то есть реализация API OpenGL 1.5) 3D ускорения для чипсетов до R500. Ввиду недостатка документации поддержка 3D ускорения на чипсетах R600/R700 носит минимальный, экспериментальный характер. Работы по обеспечению поддержки чипсета Evergreen находятся на начальном этапе.

Ни ATI ранее, ни AMD сейчас не поддерживает драйверы fglrx для FreeBSD, однако известно существование порта, сделанного третьей стороной в январе 2007.

Маркетинговые особенности 
До августа 2010 года торговая марка была известна как ATI Radeon™, после чего AMD решила её переименовать в AMD Radeon™ для более широкого распространения своей основной марки. Продукты серии до HD 5000 (включительно) маркировались как ATI, тогда как продукты серии HD 6000 и более новые маркируются как AMD.

Модули памяти 
В августе 2011 года AMD расширила использование марки Radeon™ также на выпускаемую ей оперативную память. Первоначальный список продуктов под этой маркой содержал три вида модулей памяти типа DDR3 SDRAM и объёмом 2 Гб: Entertainment (1333 МГц, CL9 9-9), UltraPro Gaming (1600 МГц, CL11 11-11) и Enterprise (спецификации не раскрыты).

См. также 
 Сравнение графических процессоров AMD

Примечания

Ссылки 
 Глобальный официальный сайт
 Официальный сайт 
 Русскоязычный сайт поддержки AMD/ATI Radeon, локальное хранилище драйверов 
 Семейства видеокарт AMD(ATI) RADEON Справочная информация 

Radeon
AMD